Эль-Хазне:
 Эль-Хазне
 Эль-Хазне (картина)